Ahuacatla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ahuacatla, Puebla, Ahuazotepec, 
 Ahuacatla, Veracruz, Mixtla de Altamirano, 

Robotskapade Mexikoförgreningar